

Geografia
Francia
 Bonny-sur-Loire – città del Loiret
 Nigeria
 Bonny – fiume 
 Bonny – città sul fiume omonimo

Musica
 Bonny – singolo degli AC/DC del 1992, dall'album Live